Pimlico – quartiere di Londra, nella Città di Westminster
 Pimlico – stazione della Metropolitana di Londra
 Pimlico Race Course – ippodromo di Baltimora
 Pimlico Special – competizione ippica